Angerville est essentiellement un toponyme normand, qui s'interprète comme le domaine d&apos;Ásgeirr, nom de personne norrois et / ou ailleurs d'Ansgar son équivalent francique. Cf. Anschaire de Brême.

 Angerville, commune française du Calvados ;
 Angerville, commune française de l'Essonne.

Voir aussi 
 Angerville-Bailleul, commune française de la Seine-Maritime ;
 Angerville-la-Campagne, commune française de l'Eure ;
 Angerville-la-Martel, commune française de la Seine-Maritime ;
 Angerville-l'Orcher, commune française de la Seine-Maritime.

Variante 
 Angreville, ancienne commune française de la Seine-Maritime rattachée à Douvrend
 Angeville